Constitution Party, een politieke partij in de Verenigde Staten sinds 1992
Constitutionele Partij (Argentinië), Spaans:Partido Constitucional, een politieke partij in Argentinië
Constitutionele Partij (Costa Rica), Spaans:Partido Constitucional, een politieke partij in Costa Rica sinds circa 1889
Constitutionele Partij (Malta), Engels: Constitutional Party, een politieke partij in Malta
Vooruitstrevende Constitutionalistische Partij, Spaans: Partido Constitucional Progresista, een politieke partij in Mexico sinds 1911
Constitutionele Partij (Peru), Spaans:Partido Constitucional, een voormalige politieke partij in Peru sinds 1882
Constitutionele Partij (Roemenië), Roemeens: Partidul Constitutional, een politieke partij in Roemenië tot het in 1907 met de Constitutionele Partij fuseerde tot de Conservatieve Democratische Partij (Partidul Conservator-Democrat)
Constitutionele Partij (El Salvador), Spaans:Partido Constitucional, een politieke partij in El Salvador
Constitutionele Partij (Spanje), Spaans:Partido Constitucional, een politieke partij in Spanje sinds 1871
Constitutionele Partij (Uruguay), Spaans:Partido Constitucional, een politieke partij in Uruguay